Brauersdorf ist der Ortsname von
 Brauersdorf (Netphen), Ortsteil der Stadt Netphen, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Brauersdorf (Pressig), Ortsteil des  Marktes Pressig, Landkreis Kronach, Bayern

Siehe auch:
 Bräuersdorf